Cayton bezeichnet:

 Cayton (North Yorkshire), Ort im englischen Borough of Scarborough 

Cayton ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Cayton (1954–2015), US-amerikanischer Historiker
 William Cayton (1918–2003), US-amerikanischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Sportmanager